Neophaenognatha är ett släkte av skalbaggar. Neophaenognatha ingår i familjen Aclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Neophaenognatha